Mystery – gatunek filmowy
 Mystery – singel zespołu Dio
 Mystery – singel zespołu Live